Киноварь:

 Киноварь — HgS — минерал, сульфид ртути (II).
 Киноварь — оттенок красного цвета и краска этого оттенка.